34-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 21 ноября 1981 года по 19 марта 1982 года.

В высшей лиге играли 14 команд. Сыграно 182 матча, в них забито 1364 мяча.

Чемпионом СССР в третий раз подряд стала команда «Енисей» (Красноярск).

Высшая лига 

 В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних-результаты игр на выезде.
 Переходные матчи: «Кузбасс» (Кемерово) − «Североникель» (Мончегорск) 4:3 − 3:4. По положению о соревнованиях приравенстве очков преимущество получала команда высшей лиги. Высшую лигу покинул «Сибсельмаш» (Новосибирск), а «Кузбасс» (Кемерово) отстоял право играть в высшей лиге в переходных матчах.

Итоговая таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 

 «Енисей» (Красноярск) (20 игроков): Михаил Лещинский (24), Сергей Шилов (24) — Вячеслав Девянин (24; 3), Виталий Савлук (22; 1), Виктор Шакалин (26; 0), Виталий Ануфриенко (24; 21), Сергей Кухтинов (24; 1), Юрий Лахонин (24; 1), Василий Першин (26; 3), Юрий Першин (26; 4), Евгений Фирсов (23; 3), Юрий Иванов (25; 6), Юрий Третьяков (25; 0), Сергей Ломанов-ст. (26; 59), Александр Немцев (17; 0), Андрей Пашкин (26; 60). В составе команды также выступали Игорь Бондаренко (7; 0), Владимир Митрюшкин (7; 3), Валерий Савин (8; 0), Виктор Ломанов (5; 0).
 СКА (Хабаровск) (19 игроков): Сергей Бурдюхов (15), Сергей Лазарев (24), Владимир Огнев (19) — Александр Волков (25; 0), Константин Колесов (15; 0), Сергей Тисленко (23; 0), Евгений Шестаков (15; 0), Сергей Янина (24; 0), Виктор Ковалёв (26; 14), Александр Першин (20; 17), Вячеслав Саломатов (26; 1), Сергей Слепов (22; 16), Юрий Тишин (26; 7), Сергей Березовский (13; 0), Виктор Булдыгин (23; 9), Юрий Горностаев (21; 5), Сергей Данилов (23; 0), Николай Паздников (26; 25), Валерий Чухлов (26; 42).
 «Зоркий» (Красногорск) (20 игроков): Андрей Герасимов (19), Александр Теняков (26) — Владимир Баранов (22; 2), Сергей Першин (22; 0), Алексей Ширяев (21; 0), Юрий Волков (23; 0), Александр Григорьев (24; 11), Леонид Лобачёв (24; 5), Вячеслав Панёв (23; 4), Николай Соловьёв (26; 0), Валерий Бочков (26; 20), Михаил Гордеев (25; 6), Александр Караблин (26; 7), Михаил Климов (18; 0), Сергей Майборода (15; 7), Юрий Петров (26; 24), Игорь Соберзянов (21; 4), Владимир Тарасевич (26; 8). В составе команды также выступали Александр Зинкевич (2; 0), Александр Овечкин (4; 0).
 «Старт» (Нижний Новгород) (19 игроков): Николай Домненков, Александр Кадышев, Александр Окулов — Сергей Гладких (2), Евгений Горячев (8), Алексей Дьяков (22), Геннадий Ионов, Владимир Коровин (1), Вячеслав Крыгин (1), Владимир Куликов (6), Сергей Максименко (46), Владимир Нючев, Валерий Осипов (2), Анатолий Паршин (2), Валерий Привалов (7), Виктор Пугачёв (11), Александр Рычагов (3), Владимир Салеев (7), Олег Шестеров.
 «Динамо» (Москва) (21 игрок): Сергей Дрогайкин (15; −34), Андрей Галкин (2; −1), Геннадий Шишков (21; −57) — Евгений Горбачёв (23; 3), Александр Гуляев (12; 0), Александр Дудин (25; 14), Андрей Ефремов (20; 3), Игорь Звонарёв (10; 0), Георгий Канарейкин (13; 8), Сергей Корнеев (17; 14), Юрий Лизавин (18; 2), Леонид Малахов (24; 6), Сергей Назарчук (23; 2), Александр Никитин (20; 0), Андрей Нуждинов (20; 0), Алексей Оськин (23; 1), Владимир Плавунов  (26; 10), Евгений Сафонов (10; 2), Николай Усольцев (26; 20), Владимир Харёв (23; 0), Александр Цыганов (26; 39).
 «Волга» (Ульяновск) (22 игрока): Андрей Грехов (25), Владимир Мастрюков (17) − Николай Афанасенко (26; 36), Андрей Ахметьев (23; 1), Владимир Бурханов (15; 0), Александр Епифанов (23; 0), Александр Ермолаев (24; 24), Евгений Землянов (24; 5), Владимир Иванов (19; 0), Владимир Коваль (26; 1), Владимир Кузьмин (26; 8), Виктор Ляшко (21; 1), Владимир Медведский (25; 1), Сергей Наумов (26; 5), Александр Некрасов (26; 2), Владимир Терехов (26; 3). В команде также выступали Сергей Евдокимов (11; 0), Игорь Прахт (1; 0), Андрей Савосин (8; 0), Андрей Царапкин (7; 0), А. Щербин (1; 0) и вратарь Олег Шубин (3).
 СКА (Свердловск) (19 игроков): Сергей Ляхов, Валерий Попков — Юрий Алексеев (1), Александр Артемьев, Сергей Бутаков (24), Евгений Великанов (2), Леонид Вострецов (8), Вадим Гришпун, А. Девятов, Леонид Жаров (2), Сергей Кондрашов, Олег Мазия (2), Сергей Матюшичев (3), Сергей Пискунов (12), Алексей Разуваев (4), Владислав Самородов (1), Александр Сивков (28), Олег Филимонов, Валерий Эйхвальд (11).
 «Динамо» (Алма-Ата) (18 игроков): Геннадий Низельник, Владимир Пахомов — Евгений Агуреев (45), Владимир Алексеев (1), Вячеслав Горчаков (9), Александр Ионкин (6), Марсель Кикбаев (2), Сергей Ключников, Владимир Набер (1), Александр Осокин (19), Юрий Почкунов, Сергей Семёнов (1), Василий Сердюк, Сергей Смольников (2), Игорь Фаттахов, Борис Чехлыстов (2), Юрий Чурсин, Николай Шмик (1).
 «Водник» (Архангельск) (20 игроков): Сергей Драчёв (16), Александр Лебедев (24) — Александр Воюшин (24; 4), Вячеслав Иевлев (26; 4), Иван Калинин (20; 0), Игорь Крапивин (23; 0), Александр Митричев (26; 7), Василий Митрофанов (23; 8), Виктор Митрофанов (22; 2), Сергей Некрасов (15; 0), Андрей Панин (8; 6), Виталий Петровский (25; 5), Виктор Плюснин (19; 0), Сергей Попов (23; 2), Александр Романюк (20; 0), Вячеслав Серов (26; 17), Александр Скирденко (22; 2), Александр Шкаев (24; 19). В составе команды также выступали Алексей Аршинов (9; 0) и Сергей Драчев, нападающий (3; 0). 1 мяч в свои ворота забил Евгений Землянов «Волга» (Ульяновск).
 «Вымпел» (Калининград Моск. обл.) (19 игроков): Владимир Болденко, Алексей Кичигин − Сергей Баранников (2), Сергей Виноградов (3), Михаил Вороцков (1), Олег Грибов (7), Сергей Зимин, Валерий Ильин, Михаил Калинин, Анатолий Козлов (3), Геннадий Любченко (4), Павел Матвеев, Виктор Митрофанов (3), Расик Мухометзянов (3), Анатолий Попов (29), Николай Семёнычев (3), Владимир Солдатов (3), Валентин Челноков (14), Геннадий Шахманов (5).
 «Уральский трубник» (Первоуральск) (22 игрока): Геннадий Михайловских, Владимир Чермных − Валерий Бубнов, Игорь Водянов, Владимир Глушков (5), Вадим Давыдов (8), Николай Денисов (7), Александр Дубов, Александр Криушенков (1), Юрий Лубов, Александр Мальцев (29), Владимир Матвеев (1), Владимир Мозговой (4), Владимир Отт, Андрей Пфейф, Дмитрий Репях (15), Андрей Рябков, Сергей Титлин (11), Сергей Топычканов, Юрий Трофимов (2), Евгений Федотов (8), Юрий Черных.
 «Локомотив» (Иркутск) (20 игроков): Александр Баборин (25), Сергей Иванович Лазарев (15) — Виктор Девятых (23; 0), Игорь Иванов (21; 0), Александр Клементьев (22; 6), Владимир Корытин (24; 18), Владимир Куров (17; 3), Александр Малетин (23; 7), Владимир Петров (26; 3), Вадим Семёнов (19; 0), Сергей Семёнов (11; 1), Анатолий Сизов (21; 1), Валерий Сухоруков (17; 1), Пётр Трифонов (20; 0), Салават Шамсутдинов (25; 1), Виктор Шаров (26; 11), Михаил Швецов (26; 16), Александр Шишкин (26; 4). В команде также выступали Олег Катунцев (1; 0) и Игорь Тихончук (1; 0).
 «Кузбасс» (Кемерово) (21 игрок): Виктор Иордан, Николай Никонов — Владимир Бахаев (16), Андрей Галеев, Геннадий Груздев (2), Валерий Журавлёв (2), Сергей Киприянов, Олег Корпалёв (29), Сергей Лихачёв (2), Владимир Масленников (1), Сергей Мяус (3), Юрий Никитин, Александр Опарин, Валерий Рябченко, Валерий Созинов (1), Анатолий Сорокин, Владимир Тамбовцев, Валерий Тараканов (2), Игорь Тараканов, Александр Хрисоненко (8), Валерий Шаповалов.
 «Сибсельмаш» (Новосибирск) (19 игроков): Александр Лапотко, Андрей Савин — Мурадим Адаев (2), Александр Андреев (4), Анатолий Волохин, Валерий Желтобрюхов (2), Владимир Загуменный (1), Михаил Злобин, Александр Корешников (1), Сергей Корешников (14), Владимир Костяев (1), Александр Ларионов, Александр Майорин (15), Владимир Новиков (4), Александр Простосердов (3), Анатолий Спиридонов (9), Геннадий Тельных (1), Виктор Фёдоров (5), Виктор Хорошко (1).

Лучший бомбардир — Андрей Пашкин, «Енисей» (Красноярск) — 60 мячей.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Первая группа класса «А» 

Соревнования прошли с 21 ноября 1981 по 8 марта 1982 года. На предварительном этапе 30 команд, разбитые на четыре подгруппы, оспаривали по две путёвки от каждой подгруппы в финальную часть.

Первая подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Требуется уточнения для результатов матчей «Североникель» (Мончегорск) − «Лесопильщик» (Архангельск) (в одном из них «Североникель» забил на 2 мяча больше, чем указано в энциклопедии), и в одном из матчей «Красная заря» (Ленинград) − «Труд» (Куйбышев) (в одном из них «Труд» забил на 1 мяч больше, чем указано в энциклопедии). Результаты энциклопедии приведены в скобках.

Вторая подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. К сожалению, в энциклопедии «Хоккей с мячом» результаты двух матчей «Кировец» (Уфа) − «Локомотив» (Оренбург) 3:6 и «Геолог» (Уральск) − «Кировец»
(Уфа) 8:6, отмеченные *, требуют уточнения. Скорей всего, в первом матче «Кировец» выиграл со счётом 6:3, а во втором проиграл со счётом 8:3. Тогда данные таблицы будут совпадать с данными энциклопедии «Хоккей с мячом». Также требуют уточнения результаты матчей «Ракета» (Казань) − «Торпедо» (Сызрань) (в каком-то из этих матчей команде «Торпедо» записан один лишний мяч). Эти матчи выделены курсивом. В скобках приведены данные по разнице забитых и пропущенных мячей из энциклопедии, а без скобок данные, полученные при суммировании ячеек.

Третья подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Приведённые в энциклопедии «Хоккей с мячом» результаты матчей «Юности» и «Никельщика» с «Кировцем», а также «Саян» с «Уралхиммашем» требуют уточнения. Эти матчи выделены курсивом. В скобках приведены данные по разнице забитых и пропущенных мячей из энциклопедии, а без скобок данные, полученные при суммировании ячеек.

Четвёртая подгруппа 

Таблица составлена по энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Требуют уточнения результаты матчей «Локомотива» (Хабаровск) с командами «Дальсельмаш» (Биробиджан) и «Локомотив» (Могоча), отмеченные курсивом. В скобках приведены данные из энциклопедии «Хоккей с мячом». Команда «Океан» (Корсаков) после 6 игр снялась с соревнований.

Финал 

Прошёл в Кирове.

 «Родина» (Киров) (20 игроков): Юрий Бушуев, Вячеслав Зяблицев, Игорь Лопухин − Сергей Кислицин (16), Владимир Кузьмин (5), Владимир Куимов (1), Юрий Марущак (3), Геннадий Патрушев (38), Валерий Куковякин (33), Виктор Перевозчиков (3), Александр Раков (3), Сергей Александрович Фоминых (12), Сергей Агалаков (9), Владимир Стариков (60), Вячеслав Никитин (4), А. Сидоров (1), Сергей Пестов (4), С. Шемякин, Николай Навалихин, Александр Добрых. Главный тренер А. А. Казаковцев.
Право выступать в высшей лиге завоевала «Родина» (Киров). «Североникель» (Мончегорск) получил право сыграть в переходных играх.

Вторая группа класса «А» 

Соревнования прошли с 5 декабря 1981 по 27 февраля 1982 года. На предварительном этапе 36 команд, разбитые на шесть групп, определили победителей. В 5 и 6 группах команды играли в 4 круга с разъездами, в остальных − в один круг в одном городе. В финальном турнире участвовали победители групп, которые определили победителя второй группы класса «А» и обладателя путёвки в первую группу.
 Первая зона. (Шелехов), Иркутская область. Победитель «Юность» (Шелехов).
 Вторая зона. (Нижняя Тура), Свердловская область. Победитель «Старт» (Нижняя Тура).
 Третья зона. (Ульяновск). Победитель «Старт» (Ульяновск).
 Четвёртая зона. (Боровичи), Новгородская область. Победитель «Труд» (Обухово).
 Пятая зона. Победитель «Нефтяник» (Новокуйбышевск).
 Шестая зона. Победитель «Криогенмаш» (Балашиха).

Финальный турнир второй группы класса «А» 

Заключительный этап соревнований состоялся в Новокубышевске.

 «Нефтяник» (Новокуйбышевск): В. Жданов, А. Ильин — Ю. Болонин (39), Ю. Крылов (31), Ю. Смагин (2), А. Трунин (4), В. Трунин (2), Г. Трусилкин (4), В. Болонин (26), В. Матросов (4), В. Алексанов (1), В. Черников, В. Колбасов, М. Чернов, Ю. Артюшкин (9), Ю. Дрондин, Е. Денисов, В. Мальков (12), В. Нагин, Ю. Турков. Главный тренер — А. И. Зинковский. В скобках − забитые мячи.
Право выступать в первой группе класса «А» завоевал «Нефтяник» (Новокуйбышевск).

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
1981 год в хоккее с мячом
1982 год в хоккее с мячом
Чемпионаты СССР в 1981 году
Чемпионаты СССР в 1982 году